International Working Test 2008 (IWT 2008) byl XVII. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 7. a 8. června 2008 v Rakousku poblíž vsi Seefeld. Pořadatelem soutěže byl Österreichischer Retriever Club (ÖRC).

Soutěže se zúčastnilo 32 národních týmů z 11 zemí. Vítězem se stal tým z Nizozemska (1) před týmy ze Švýcarska (1) a Itálie (2).

Rozhodčími byli  John Drury,  Jim Gale  Phil Parkins,  Keith Bedford,  Phil Allen.

Přihlášené týmy 
Maximální počet startujících byl stanoven 30 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 4 národní týmy. Zbývající počet týmů do maxima byl k dispozici pro národní free týmy.

Do soutěže se přihlásilo 33 národních týmů a díky tomu žádný free tým nemohl startovat. Před zahájením zrušil start národní tým 2 z Maďarska (startovní číslo 18).

Místo konání 
Soutěž proběhla v alpském lyžařském středisku poblíž vesnice Seefeld v Tyrolsku na západě Rakouska.

Konečné hodnocení 
Výsledková listina

Průběžné výsledky 

† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.

Odkazy

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 International Working Test 2008  – oficiální stránky 
 Österreichischer Retriever Club – oficiální stránky 

International Working Test
Psí sporty v Rakousku
Sportovní události v Rakousku
Psí sporty v roce 2008
Sport v Rakousku v roce 2008
Sport v Tyrolsku